Příjmení Morin nese více různých osobností:

 Arthur Morin (1795–1880) – francouzský fyzik
 Edgar Morin (* 1921) – francouzský filosof a sociolog
 Lee Morin (* 1952) – americký námořní důstojník a kosmonaut

Externí odkazy